Quasar – radiosorgente astronomica e ottica ad alto redshift
Quasar – casa editrice scientifica con sede a Roma
Quasar – personaggio dei fumetti dell'Universo Marvel